Jack River ist der Name folgender Flüsse 

in Australien:
Jack River (Normanby River), Nebenfluss des Normanby River in Queensland
Jack River (Brodribb River), Nebenfluss des Brodribb River in Victoria
Jack River (Südlicher Ozean), Fluss im südlichen Victoria

in den Vereinigten Staaten:
Jack River (Nenana River) in Alaska